

Presentación previa 
Potito Starace fue el campeón defensor de la edición 2013, pero cayó derrotado en primera ronda ante Filip Krajinović.

Daniel Muñoz de la Nava derrotó en la final a Matteo Donati.

Cabezas de serie 

  Andrey Golubev (Segunda ronda)
  Filip Krajinović (Segunda ronda)
  Blaž Rola (Primera ronda)
  Albert Montañés (Primera ronda, retiro)

<ol start=5>
  Thiemo de Bakker ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Márton Fucsovics ''(Primera ronda)
  Marco Cecchinato ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Nápoles 2015